Psalms and revolution est un album du groupe La Phaze. Il est sorti en .

Liste des titres

Album de La Phaze